— японский художник, представитель абстрактного экспрессионизма.

Жизнь и творчество 
Кэндзо Окада в 1922 году поступает на отделение «западной живописи» в Токийскую академию художеств. В 1924 году он приезжает в Париж, где вместе с другим японским художником, Цугухару Фудзитой, изучает живопись и пишет преимущественно сценки из парижской жизни. В Париже же он знакомится с Альберто Джакометти. В 1927 году Окада возвращается на родину и начинает выставлять свои работы.

В 1950 году Окада переезжает в Нью-Йорк и с этого времени работает в абстрактном стиле. Живопись его можно было охарактеризовать как абстрактный экспрессионизм с заметным влиянием японских художественных традиций. Картины его из 1950-х отображают окружающий нас реальный мир в мягких, чувственных цветах. С 1953 года Окада начинает выставлять свои абстрактно-экспрессионистские работы в нью-йоркской галерее Бетти Парсонс (Betty Parsons Gallery) . В 1964 году он принимает участие в выставке современного искусства documenta III в Касселе (ФРГ). В 1970-е годы Окада создаёт многочисленные произведения, позволяющие по-новому взглянуть на декоративные элементы традиционного японского искусства. В его пейзажах чувствуется особая аура, появляющаяся как результат введения им тёплых красок земли, украшенной абстрактными узорами, обозначающими скалы и цветы. Эти изображения умышленно подаются зрителю несколько размыто, как будто наблюдатель рассматривает их сквозь толщу воды. В Нью-Йорке Окада был дружен с Марком Ротко и некоторыми другими мастерами абстрактной живописи. Ряд исследователей относят его творчество к так называемому «лирическому абстракционизму».

Литература 
 documenta III. Internationale Ausstellung; Katalog: Band 1: Malerei und Skulptur; Band 2: Handzeichnungen; Band 3: Industrial Design, Graphik; Kassel/Köln 1964
 Shuji Takashina: Okada, Shinoda, and Tsukata: Three Pioneers of Abstract Painting in 20th Century Japan, Phillips Collection, Washington, D.C., USA 1979

Галерея 
 Избранные работы Кэндзо Окады (1) 
 Избранные работы Кэндзо Окады (2) 

Художники Японии
Художники США
Художники-абстракционисты